Stari most u Sisku, Hrvatska
Stari most, bivši most u Ljubljani; vidi Tromostovje, Slovenija
Stari most u Mariboru, Slovenija
Stari most u Mostaru, Hercegovina i Bosna
Stari most u Novom Mestu, Kandijski most, Slovenija
Stari most u Svilengradu, bug. Starijat most ili Mostat na Mustafa-paša, Bugarska
Stari most u Višegradu, Bosna i Hercegovina
Stari most u Zvorniku, Bosna i Hercegovina

Vidi 

Stary most